Les ATP Tour World Championships 1990 sont la  des Masters de tennis masculin, qui réunissent les huit meilleurs joueurs disponibles en fin de saison ATP en simple. Les huit meilleures équipes de double sont également réunies pour la .

Faits marquants 
(A venir)

Simple

Participants

Phase de groupes

Groupe rouge 
 Résultats

 Classement

Groupe blanc 
 Résultats

 Classement

Phase finale

Double

Participants

Phase de groupes

Phase finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis masculin
 Saison 1990 de l'ATP
 Masters de tennis féminin 1990 (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel des ATP Tour World Championships
 

 

1990
Compétition de tennis à Francfort-sur-le-Main
Tennis masculin en 1990
Sport en Allemagne en 1990
Tennis en novembre 1990